Perry River ist der Name folgender Flüsse:
* Perry River (Avon River), Nebenfluss des Avon River, Australien
 Perry River (Burnett River), Nebenfluss des Burnett River in Queensland, Australien
 Perry River (Eagle River), indirekter Zufluss des Thompson River, British Columbia, Kanada
 Perry River (Nunavut) (Kuugjuaq), Zufluss der Chester Bay, Kanada